Tachys (, от  «проворный») — род жужелиц из подсемейства трехин. Известно около 270 видов. Представители встречаются на берегах водоёмов.

Характерные эйдономические признаки для представителей рода:
 жуки очень маленькие, их тело уплощённое;
 на подбородке имеется два подбородочных отверстия;
 привершинная бороздка надкрылий после перегиба расходится с краевой бороздкой надкрылий.

Список видов

 Tachys abruptus Darlington, 1934
 Tachys aeneipennis Motschulsky, 1862
 Tachys aequinoctialis (Motschulsky, 1855)
 Tachys albipes Leconte, 1863
 Tachys algiricus (Lucas, 1846)
 Tachys ambulatus Darlington, 1962
 Tachys androyanus (Jeannel, 1946)
 Tachys angustulus Reitter, 1899
 Tachys apex Darlington, 1962
 Tachys arcanicola Blackburn, 1878
 Tachys arculus Fauvel, 1882
 Tachys argentinicus Csiki, 1928
 Tachys artensis Montrouzier, 1860
 Tachys asemus (Basilewsky, 1968)
 Tachys atamuradovi Kryzhanovskij & Mikhailov, 1987
 Tachys atomarius Wollaston, 1867
 Tachys atomus Blackburn, 1878
 Tachys atratus A. Costa, 1883
 Tachys atridermis Sloane, 1921
 Tachys austinicus Casey, 1918
 Tachys australicus Sloane, 1896
 Tachys avius Darlington, 1962
 Tachys baldiensis Blackburn, 1891
 Tachys barbieri Straneo, 1953
 Tachys bathyglyptus Andrewes, 1925
 Tachys beatus Darlington, 1962
 Tachys beaumonti Casey, 1918
 Tachys bicoloratus Burgeon, 1935
 Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812)
 Tachys blackburni Sloane, 1921
 Tachys blemoides (Jeannel, 1946)
 Tachys bloetei Andrewes, 1930
 Tachys bolellus Darlington, 1962
 Tachys bolus Darlington, 1962
 Tachys bonariensis Steinheil, 1869
 Tachys borkuensis (Bruneau De Mire, 1952)
 Tachys bouchardi Andrewes, 1931
 Tachys brachys Andrewes, 1925
 Tachys bradycellinus Hayward, 1900
 Tachys bredoi (Basilewsky, 1953)
 Tachys brevicornis Chaudoir, 1846
 Tachys brunneus Andrewes, 1925
 Tachys brunniceps Andrewes, 1930
 Tachys bryanti Lindroth, 1966
 Tachys caffer Peringuey, 1896
 Tachys caheni (Basilewsky, 1972)
 Tachys caledonicus Csiki, 1928
 Tachys callipygus (Boheman, 1858)
 Tachys cameroni Andrewes, 1925
 Tachys captus Blackburn, 1888
 Tachys cardioderus Chaudoir, 1850
 Tachys cardoni Andrewes, 1925
 Tachys carib Darlington, 1935
 Tachys carinulatus Sloane, 1921
 Tachys caspius Kolenati, 1845
 Tachys castaneicolor Bates, 1882
 Tachys centralis J.sahlberg, 1900
 Tachys centriustatus Reitter, 1894
 Tachys centromaculatus Wollaston, 1864
 Tachys chiriquinus Bates, 1882
 Tachys cinctus Putzeys, 1875
 Tachys collardi (Basilewsky, 1955)
 Tachys colonicus Casey, 1918
 Tachys columbiensis Hayward, 1900
 Tachys corax Leconte, 1852
 Tachys coriaceus Broun, 1908
 Tachys crypticola (Britton, 1960)
 Tachys cubax Darlington, 1934
 Tachys curtulus (Basilewsky, 1953)
 Tachys curvans Bates, 1882
 Tachys cycloderus Bates, 1871
 Tachys cyprius Coulon, 2004
 Tachys delamarei (Jeannel, 1962)
 Tachys delicatus Andrewes, 1925
 Tachys dentatus Andrewes, 1925
 Tachys descarpentriesi (Bruneau De Mire, 1965)
 Tachys devroeyi Burgeon
 Tachys diaphanus Casey, 1918
 Tachys dimediatus Motschulsky, 1849
 Tachys diminutus Bates, 1871
 Tachys diploharpinus Bates, 1878
 Tachys discipennis Fauvel, 1903
 Tachys dominicanus Darlington, 1934
 Tachys dorsalis Motschulsky, 1851
 Tachys dromioides Bates, 1871
 Tachys dzosonicus Pawlowski, 1974
 Tachys ectromioides Sloane, 1896
 Tachys edax Leconte, 1852
 Tachys ellenbergeri (Bruneau de Mire, 1964)
 Tachys erwini Reichardt, 1976
 Tachys euryodes Bates, 1892
 Tachys exochrias Darlington, 1962
 Tachys fasciatus (Motschulsky, 1851)
 Tachys filax Darlington, 1934
 Tachys flavax Darlington, 1962
 Tachys flavicollis Motschulsky, 1862
 Tachys fortestriatus Baehr, 2003
 Tachys fortunatus Machado, 1989
 Tachys frischi Coulon & Felix, 2009
 Tachys fulvicollis (Dejean, 1831)
 Tachys fumax Darlington, 1962
 Tachys gilvus Schaum, 1863
 Tachys gracchus Andrewes, 1935
 Tachys gyotokuensis Tanaka, 1956
 Tachys halophilus Lindroth, 1966
 Tachys holmi (Basilewsky, 1963)
 Tachys hyalinus Casey, 1918
 Tachys hydrophilus (Germain, 1906)
 Tachys impictus Andrewes, 1925
 Tachys impressipennis Motschulsky, 1859
 Tachys impressus Motschulsky, 1851
 Tachys incertus Andrewes, 1925
 Tachys infuscatus Blackburn, 1888
 Tachys iridipennis Chaudoir, 1876
 Tachys jeannei Coulon, 2004
 Tachys joannae (Basilewsky, 1962)
 Tachys jucundulus Peringuey, 1908
 Tachys kabylianus Puel, 1935
 Tachys kahuzianus (Basilewsky, 1953)
 Tachys kaorutanakai Habu, 1977
 Tachys koizumii (Habu, 1961)
 Tachys koreanorum Pawlowski, 1974
 Tachys laevigatus (Boheman, 1858)
 Tachys laevis (Say, 1823)
 Tachys lamottei (Bruneau De Mire, 1964)
 Tachys languidus Andrewes, 1925
 Tachys latalatus Csiki, 1928
 Tachys leleupi (Basilewsky, 1953)
 Tachys lenkoranus Csiki, 1928
 Tachys leptocerus Chaudoir, 1876
 Tachys limbatellus Bates, 1884
 Tachys lindi Blackburn, 1888
 Tachys lissonotus Andrewes, 1925
 Tachys litoralis Casey, 1884
 Tachys lividus (Bates, 1871)
 Tachys longulus Andrewes, 1925
 Tachys lugubris Motschulsky, 1862
 Tachys lusciosus Antoine, 1943
 Tachys luscus Darlington, 1962
 Tachys macleayi Sloane, 1896
 Tachys mameti Alluaud, 1933
 Tachys marggii Kirschenhofer, 1986
 Tachys marri Baehr, 1987
 Tachys masculus Darlington, 1962
 Tachys massauxi (Basilewsky, 1955)
 Tachys mastersi Sloane, 1921
 Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828)
 Tachys microscopicus (Bates, 1873)
 Tachys minusculus (Motschulsky, 1862)
 Tachys mirandus Coulon & Wrase, 2009
 Tachys mirei (Basilewsky, 1968)
 Tachys misellus Laferte-Senectere, 1841
 Tachys mitchelli Sloane, 1895
 Tachys moira (Erwin, 1984)
 Tachys monostictus Bates, 1871
 Tachys mordax Leconte, 1852
 Tachys mulwalensis Sloane, 1900
 Tachys mus Andrewes, 1925
 Tachys myrmecophilus (Jeannel, 1946)
 Tachys nanniscus Peringuey, 1896
 Tachys naraensis Ueno, 1953
 Tachys nephelodes Andrewes, 1930
 Tachys niger (Jeannel, 1953)
 Tachys nitmiluki (Giachino, 2003)
 Tachys nympha (Erwin, 1984)
 Tachys oahuensis Blackburn, 1878
 Tachys oblitus Casey, 1918
 Tachys obtusiusculus (Jeannel, 1941)
 Tachys ochrias Andrewes, 1925
 Tachys ochrioides Darlington, 1962
 Tachys olemartini Kirschenhofer, 1986
 Tachys opalescens Andrewes, 1925
 Tachys orphninus Andrewes, 1925
 Tachys otini (Antoine, 1944)
 Tachys pallidus Chaudoir, 1868
 Tachys pallorus Kopecky In Lobl & Smetana, 2003
 Tachys palustris Reitter, 1894
 Tachys panamensis Casey, 1918
 Tachys particula Andrewes, 1936
 Tachys paulax Darlington, 1934
 Tachys pharao Schatzmayr & Koch, 1934
 Tachys piceolus Laferte-Senectere, 1841
 Tachys plagiatus Putzeys, 1875
 Tachys pliginskii Solodovnikov, 2001
 Tachys potomacus (Erwin, 1981)
 Tachys prionotus Andrewes, 1936
 Tachys privus Darlington, 1962
 Tachys prolixus Bates, 1892
 Tachys proximus Say, 1823
 Tachys pseudolusciosus Coulon, 2004
 Tachys pseudosericeus Kirschenhofer, 1986
 Tachys pujoli (Bruneau De Mire, 1964)
 Tachys pulchellus Laferte-Senectere, 1841
 Tachys pumilus (Dejean, 1831)
 Tachys pusillimus Peringuey, 1896
 Tachys quadrillum Schaum, 1860
 Tachys queenslandicus Sloane, 1903
 Tachys rambai Jedlicka, 1966
 Tachys rapoporti (Jeannel, 1962)
 Tachys rectangulus Notman, 1919
 Tachys rhodeanus Casey, 1918
 Tachys ridiculus (L.Schaufuss, 1879)
 Tachys rufotestaceus Hayward, 1900
 Tachys sagax Casey, 1918
 Tachys schuberti Jedlicka, 1968
 Tachys scitulus Leconte, 1848
 Tachys scutellaris Stephens, 1828
 Tachys sellatus Fairmaire, 1892
 Tachys sequax Leconte, 1848
 Tachys sericans Bates, 1873
 Tachys sericeus Motschulsky, 1851
 Tachys serra Darlington, 1962
 Tachys serratus Andrewes, 1925
 Tachys serrula Darlington, 1962
 Tachys sexguttatus Fairmaire, 1849
 Tachys shahinei Schatzmayr & Koch, 1934
 Tachys shirazi Jedlicka, 1968
 Tachys sibling Darlington, 1962
 Tachys similis Blackburn, 1888
 Tachys simulator Coulon, 2004
 Tachys spadix Casey, 1918
 Tachys striax Darlington, 1934
 Tachys subangulatus Bates, 1871
 Tachys subbrunneus Darlington, 1962
 Tachys sublobatus Darlington, 1962
 Tachys suboculatus (Basilewsky, 1958)
 Tachys sudanicus (Basilewsky, 1948)
 Tachys suensoni Kirschenhofer, 1986
 Tachys sundaicus Andrewes, 1925
 Tachys suturifer Reitter, 1884
 Tachys sydneyensis Sloane, 1923
 Tachys szekessyi Jedlicka, 1968
 Tachys tantillus Motschulsky, 1862
 Tachys tenuiserra Darlington, 1962
 Tachys terra (Erwin, 1984)
 Tachys testaceus (Basilewsky, 1953)
 Tachys tetraphacus Bedel, 1896
 Tachys tienmushaniensis Kirschenhofer, 1986
 Tachys torretassoi Schatzmayr & Koch, 1934
 Tachys transcaucasicus Coulon, 2004
 Tachys translucens Darlington, 1937
 Tachys transumbratus Bates, 1892
 Tachys transversicollis (W.J.Macleay, 1871)
 Tachys trechoderus Coulon, 2004
 Tachys trechulus Darlington, 1935
 Tachys troglophilus Ueno, 1953
 Tachys tropicus (Nietner, 1858)
 Tachys truncatus (Nietner, 1858)
 Tachys turkestanicus Csiki, 1928
 Tachys ucayali (Erwin, 1984)
 Tachys uelensis Burgeon, 1935
 Tachys uenoianus Habu, 1974
 Tachys umbripennis Chaudoir, 1868
 Tachys uniformis Blackburn, 1888
 Tachys vandeli (Mateu & Colas, 1954)
 Tachys vandepolli (Bruneau De Mire, 1964)
 Tachys varsavianorum Pawlowski, 1974
 Tachys ventricosus Leconte, 1863
 Tachys venustus Andrewes, 1936
 Tachys vernilis Casey, 1918
 Tachys vibex Kopecky In Lobl & Smetana, 2003
 Tachys vietnami Jedlicka, 1968
 Tachys vilis Andrewes, 1925
 Tachys virgo Leconte, 1852
 Tachys vittiger Leconte, 1852
 Tachys vorax Leconte, 1852
 Tachys windsorensis Baehr, 1991
 Tachys xanthochrous Chaudoir, 1876
 Tachys yeboensis Burgeon, 1935
 Tachys yodai Jedlicka & Chujo, 1964
 Tachys yunchengensis Kirschenhofer, 1986
 Tachys zonatus Andrewes, 1925
 Tachys zulficari Schatzmayr & Koch, 1934

Примечания

Литература 
 

Трехины
Насекомые Европы
Насекомые Азии
Насекомые Северной Америки
Насекомые Австралии